Тюрли () — деревня в Молодечненском районе Минской области Белоруссии. Административный центр Тюрлевского сельсовета. Расположена в 3 км от города Молодечно и одноимённой станции, в 81 км от Минска. Население — 957 человек (2010). Возле деревни проходит дорога Р56 (Молодечно — Воложин).

История 
Впервые упоминается в XVIII веке в составе Вилейского уезда. В 1800 году — собственность Леговича, в 1860 году — помещика Василевского. После крестьянской реформы 1861 года вошла в Хожовское сельское общество.

В начале XX века в составе Молодечненской волости Вилейского уезда Виленской губернии.

С февраля по декабрь 1918 года деревня была оккупирована войсками Германской империи. С июля 1919 года по июль 1920 года — войсками Польши.

С 1919 года в составе БССР. С 1921 года в Молодечненской гмине Вилейского повета Вилейского воеводства. С 1927 года в Молодечненском повете.

С 1939 года снова в составе БССР. С 12 октября 1940 года в Носиловском сельсовете Молодечненского района Вилейской области.

Во время Великой Отечественной войны с конца июня 1941 года по начало июля 1944 года была захвачена немецкими войсками, которые спалили 27 дворов. 42 жителя деревни погибли на фронте.

С 20 сентября 1944 года в Молодечненской области, с 20 января 1960 года — в Минской области. 12 июня 1958 года Носиловский сельсовет переименован в Тюрлевский, а центр перенесён из деревни Носилово в Тюрли.

В 2011 году в деревне работали школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи.

Население 
Согласно переписи населения 2009 года в деревне проживало 962 человека. В 2010 году — 957 человек.

Инфраструктура 
В деревне имеется отель, поставка для пищевых производств ООО «МИЛайнФуд» и сельскохозяйственная организация «СПАРТАН-АГРО». Также предприятие "ВедиТранс" и "ВудлесТранс"

Присутствует общественный транспорт, в деревню ходят автобусы №1 и №4.

Примечания

Литература 

Населённые пункты Молодечненского района